Dublje est un toponyme qui peut désigner :
 Dublje, une ville de Serbie située dans la municipalité de Bogatić, district de Mačva ; 
 Dublje, une localité de Serbie située dans la municipalité de Svilajnac, district de Pomoravlje ;
 Dubjle, un village de Serbie situé dans la municipalité de Trstenik, district de Rasina.